Marian Zieliński (Chełm, Polònia, 1929 - Varsòvia, 2005), aixecador polonès, guanyador de tres medalles olímpiques.
 Tadeusz Zieliński (1859, Skrzypczyńce - 1944, Schöndorf, Baviera), historiador, filòleg i traductor al rus.
 Piotr Zieliński (Baixa Silèsia, 1994), futbolista polonès.